Cornelia Zangheri Bandi – nobile italiana
 Pietro Zangheri – naturalista e scrittore italiano
 Renato Zangheri – politico e storico italiano